

Kinematografia

Filmy 
 Bones – horror z 2001 roku
 Bones – dramat z 2010 roku

Osoby fikcyjne 
 „Bones”, właśc. Leonard Horatio McCoy – pseudonim fikcyjnej postaci z filmu Star Trek

Serial telewizyjny 
 Bones (pl. Kości) – amerykański serial telewizyjny emitowany od 2005 roku

Studio produkcyjne 
 Bones – japońskie studio produkujące anime

Informatyka 
 Bones (Trojan.DOS.Bones) – koń trojański atakujący system MS-DOS

Muzyka 
 Bones – singel The Killers
 Bones – singel Equinox
 Bones – singel Galantis i OneRepublic
 Bones – singel Imagine Dragons
 Bones – amerykański raper
 Bones – utwór Jamesa Blunta z albumu Moon Landing

Zobacz też 
 The Bones – szwedzki zespół muzyczny